Это список районов Стамбула в Турции ( ) по состоянию на 31 декабря 2021 года. Количество округов увеличилось с 32 до 39 незадолго до местных выборов 2009 года.

Примечания 

 Источники

География Стамбула
Районы Стамбула